Charisius ist der Familienname folgender Personen:

Albrecht Charisius, DDR-Militärhistoriker 
Flavius Sosipater Charisius, römischer Grammatiker
Andreas Charisius (1690–1741), deutscher lutherischer Theologe, siehe Andreas Charitius

Eberhard Charisius (1916–1980), deutscher Offizier
 Hanno Charisius (* 1972), deutscher Wissenschaftsjournalist und Sachbuchautor
Johann Ehrenfried Charisius (1684–1760), deutscher Politiker, Bürgermeister in Stralsund

Charisius ist das Agnomen des epiklassischen, römischen Juristen Aurelius Arcadius